Firanguiz Ahmedova (1928-2011), cantatrice azerbaïdjanaise ;
 Semiray Ahmedova (1981-), architecte, urbaniste et femme politique luxembourgeoise.